Джихангир (также Джахангир, , Покоритель мира) — персидское мужское имя.

Персоналии 
 Джахангир (1569—1627) — четвёртый падишах Империи Великих Моголов.
 Джихангир (1531—1553) — младший сын султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.
 Джихангир Талхович Абзгильдин (1875—1938) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель.
 Джахангир-ходжа — один из лидеров национально-освободительной борьбы коренного населения Восточного Туркестана начала XIX века.

Топонимы 
 Джихангир — мечеть в микрорайоне Джихангир района Бейоглу в европейской части Стамбула.

См. также 
 Жангир хан

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки